Sigurjón’s Friends (), также известный как Sjonni's Friends () — исландский музыкальный коллектив, созданный специально для Евровидения 2011. В состав группы входят Гюннар Оулафсон (), Вигнир Снайр Вигфусон (), Паульми Сигюрхьяртарсон (), Матиас Матиасон (), Греймюр Эдн Хеймисон () и Бенедихт Бринлейфсон ().

Евровидение 2011 
12 февраля 2011 г. группа приняла участие в национальном исландском отборе на Евровидение () с песней «Aftur heim» («Обратно домой»), и выиграла его. Изначально песню «Aftur heim» должен был исполнить Сигурьоун Бринк, однако незадолго до финала отбора стало известно, что исполнитель скончался у себя дома в Гардабайре (городке в 20 км от столицы Исландии) от сердечного приступа. (у Сигурьоуна осталась жена и четверо детей). Узнав об этом, лучшие друзья певца (нынешний состав группы) объединились в коллектив под названием «Sigurjón’s Friends» (назван в честь покойного музыканта). Выиграв национальный отбор, группа получила возможность представить Исландию на конкурсе песни Евровидение 2011, который пройдёт в Дюссельдорфе, Германия. Английская версия песня («Coming Home») была исполнена в первом полуфинале (10 мая), и набрала достаточное количество зрительских голосов, чтобы выйти в финал песенного конкурса. В финале «Друзья» набрали всего 63 балла, и разместились на двадцатой позиции в финальном зачёте.

Интересные факты 
 У одного из участников группы (Гуннара Олафсона) уже был опыт участия на Евровидении — певец в составе дуэта TwoTricky представлял Исландию на Евровидении 2001. Тогда выступление прошло не очень удачно, и Исландия заняла последнюю (22-ю) позицию.
 «Aftur heim» могла бы стать первой песней на исландском языке, которая исполнена после отмены языкового барьера на Евровидении в 1999 г. С 1999 по 2010 г. Исландию представляли исключительно англоязычные песни.

Примечания 

Музыкальные коллективы Исландии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году
Поп-группы Исландии
Участники «Евровидения-2011»
Представители Исландии на «Евровидении»